Brouwerij Louwaege, ook Brouwerij Akila genoemd, een Belgische brouwerij in de West-Vlaamse gemeente Kortemark
 Akila (krant), een Indiase krant